Mateus ou Matheus est la version portugaise du prénom Mathieu. Il désigne :

Toponymie 

 Mateus, paroisse de la commune portugaise de Vila Real.

Nom de famille 

 Mateus, le seul et l'unique.
 Camilo Mateus, coureur cycliste colombien.
 Diogo Mateus (1980-), rugbyman portugais.
 Helio Matheus (1940-2017), chanteur et compositeur brésilien.
 William Matheus (1990-), footballeur brésilien.

Prénom 
 Matheus (1983-), Matheus Leite Nascimento, footballeur brésilien.
 Mateus (1984-), Mateus Galiano da Costa, footballeur international angolais.
 Matheus (1989-), Matheus Humberto Maximiano, footballeur brésilien.
 Matheus (1992-) Matheus Borges Domingues, footballeur brésilien.
 Matheus (1992-) Matheus Lima Magalhães, footballeur brésilien.
 Mateus (1994-), Mateus dos Santos Castro, footballeur brésilien.
 Mattheus (1994-), Mattheus de Andrade Gama de Oliveira, footballeur brésilien.
 Matheus Biteco (1995–2016), footballeur brésilien
 Matheus Carvalho (1992-), footballeur brésilien
 Mateus Fernandes (mort en 1515), architecte portugais
 Matheus Ferraz (1985-), footballeur brésilien
 Mateus Meira Rita, politicien santoméen
 Matheus Nachtergaele (1969-), acteur et réalisateur brésilien
 Matheus Pereira (1996-), Matheus Fellipe Costa Pereira, footballeur brésilien
 Matheus Pereira da Silva (1998-), footballeur brésilien
 Matheus de Sancto Johanne (mort en 1391), compositeur français
 Matheus Santana (1996-), nageur brésilien
 Matheus Shikongo (1950-), politicien namibien
 Mateus Uribe (1991-), footballeur colombien
 Mathéus Vivian (1982-), footballeur brésilien